Słowacja wystartowała we wszystkich letnich IO od podziału Czechosłowacji i uzyskaniu niepodległości w 1993 roku. Reprezentowana była przez 209 sportowców (148 mężczyzn i 61 kobiet) Najwięcej medali zdobyła w 2004 na igrzyskach olimpijskich w Atenach oraz w 2008 na igrzyskach w Pekinie.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

!